Bërëlëch – fiume dell'estremo oriente russo, affluente dell'Indigirka
 Bërëlëch – fiume dell'estremo oriente russo, affluente dell'Ajan-Jurjach